Evolution – ang. ewolucja  (pojęcie wieloznaczne)
 Evolution – singiel zespołu Korn
 Evolution – singiel Ayumi Hamasaki
 The Evolution – album Ciary
 Evolution Purgatory – album szwedzkiego zespołu Persuader
 Evolution – album studyjny zespołu Blood on the Dance Floor
 Evolution – album studyjny Paula van Dyka
 Evolution – album studyjny Anastacii
 Evolution – minialbum zespołu Infinite
 Evolution – program komputerowy
 Evolution Studios – brytyjski producent gier komputerowych
 Mitsubishi Lancer Evolution
 Evolution – czasopismo naukowe
 Evolution – stajnia zawodowych zapaśników w World Wrestling Entertainment istniejąca w latach 2003-2005